Rosttörntrast (Colluricincla rufogaster) är en fågel i familjen visslare inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Rosttörntrasten förekommer på i Australien och Nya Guinea. Den delas in i tre underarter med följande utbredning:
 Colluricincla rufogaster rufogaster – kustnära centrala östra Australien från nordöstra New South Wales till floden Burdekin i Queensland
 Colluricincla rufogaster goodsoni – södra Carpentariaviken och Kap Yorkhalvön till öarna i Torressundet och kustnära Trans-Fly på Nya Guinea
 Colluricincla rufogaster griseata – fuktiga nordöstra Queensland mellan floderna Burdekin och Endeavour

Rosttörntrasten behandlades fram tills nyligen som en del av Colluricincla megarhyncha och vissa gör det fortfarande. Den har dock urskilts som egen art efter genetiska studier.

Status 
Internationella IUCN erkänner den ännu inte som egen art, varför dess hotstatus inte bedömts.

Noter

Externa länkar 

Visslare
Fåglar i australiska regionen